Bulé, ötszázak tanácsa az ókorban
 ötszázak tanácsa a francia forradalom idején